W Rumunii
 Buciumi – gmina w okręgu Bacău
 Buciumi – gmina w okręgu Sălaj
 Buciumi – wieś w okręgu Bacău, w gminie Buciumi
 Buciumi – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Buciumi